Euclea kan syfta på:

 Euclea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Euclea (växter) – ett släkte av växter